

Радзівіллув — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Радзівіллув — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства